Koninklijke DSM, het chemie- en biotechnologieconcern dat ontstaan is uit de Staatsmijnen in Limburg
 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, een diagnostisch handboek uit de psychiatrie
 Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij, een historisch openbaarvervoersbedrijf
 Diamond-Star Motors, een joint venture van Mitsubishi en Chrysler
 Distinguished Service Medal, een Britse onderscheiding
 DiskStation Manager, een besturingssysteem met webinterface voor Synology NAS